Herrsingel i tennis vid olympiska sommarspelen 2016 spelades mellan 6 och 14 augusti i det olympiska tenniscentrat i Rio de Janeiro.

Medaljörer

Resultat

Slutspel 
{{8TeamBracket-Tennis35-with third
|RD1=Kvartsfinaler
|RD2=Semifinaler
|RD3=Final 
|3rd=Bronsmatch
|team-width=175

|RD1-seed1=PR
|RD1-team1=
|RD1-score1-1=7
|RD1-score1-2=77
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=10
|RD1-team2=
|RD1-score2-1=5
|RD1-score2-2=64
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=3
|RD1-team3=
|RD1-score3-1=2
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=6|RD1-seed4=
|RD1-team4=
|RD1-score4-1=6
|RD1-score4-2=4
|RD1-score4-3=2

|RD1-seed5=6
|RD1-team5=
|RD1-score5-1=64
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=66
|RD1-seed6=4
|RD1-team6=|RD1-score6-1=77
|RD1-score6-2=4
|RD1-score6-3=78

|RD1-seed7=12
|RD1-team7=
|RD1-score7-1=0
|RD1-score7-2=6
|RD1-score7-3=62
|RD1-seed8=2
|RD1-team8=|RD1-score8-1=6
|RD1-score8-2=4
|RD1-score8-3=77

|RD2-seed1=PR
|RD2-team1=
|RD2-score1-1=5
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=77
|RD2-seed2=3
|RD2-team2=
|RD2-score2-1=7
|RD2-score2-2=4
|RD2-score2-3=65

|RD2-seed3=4
|RD2-team3=
|RD2-score3-1=1
|RD2-score3-2=4
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=2
|RD2-team4=
|RD2-score4-1=6
|RD2-score4-2=6
|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=PR
|RD3-team1=
|RD3-score1-1=5
|RD3-score1-2='''6
|RD3-score1-3=2
|RD3-score1-4=5
|RD3-seed2=2
|RD3-team2=

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Referenser
 Men's Singles Drawsheet 
 Olympic Tennis Event 
 Entry List 

Tennis vid olympiska sommarspelen 2016